Västra Ryd kan syfta på:

Västra Ryds socken, Uppland
Västra Ryds socken, Östergötland

Se även
 Västra Ryds distrikt
 Västra Ryds landskommun
 Västra Ryds församling
 Västra Ryds kyrka